Mountain City kan syfta på:

 Mountain City, Georgia
 Mountain City, Tennessee
 Mountain City, Texas